

Abbigliamento
Creeper – tipo di scarpe, conosciute anche come brothel creeper

Informatica
Creeper – malware

Musica
Creeper – gruppo musicale inglese

Personaggi immaginari
Creeper – supereroe della DC Comics
Creeper – personaggio della serie cinematografica Jeepers Creepers
Creeper – nemico nel videogioco Minecraft

Pagine correlate
The Creeper